Rott Nándor (1869–1939) veszprémi püspök
 Rott Nándor (1926–1997) politikus, országgyűlési képviselő (KDNP, FKGP)